Hendrik Jacob Doude van Troostwijk (1862-1925), Nederlands burgemeester
 Hendrik Jacob Doude van Troostwijk (1898-1978), Nederlands burgemeester, zoon van Hendrik Jacob Doude van Troostwijk (1862-1925)